Houška je české příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 André Houška (1926–1991) – český fotbalista, otec André Houšky (* 1963)
 André Houška (1963) – český fotbalový brankář, syn André Houšky (1926–1991)
 František Houška (* 1936) – český právník, čs. politik, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Jakub Houška (* 1982) – český basketbalista
 Karel Houška (1833–1889) – český komunální politik, plzeňský purkmistr
 Pavel Houška (* 1984) – český basketbalista
 Přemysl Houška (1971–2022) – český herec
 Radislav Houška (* 1960) – český fotbalista
 Tomáš Houška (* 1964) – český pedagog, hudebník, spisovatel, scenárista a režisér
Tomáš Houška (voják) (1896–1939) – důstojník československé armády (plukovník generálního štábu in memoriam), odbojář
 Vincenc Houška (1766–1840) – rakouský hudební skladatel českého původu
 Vítězslav Houška (1925–2011) – český spisovatel a publicista
 Zbyněk Houška (* 1957) – československý fotbalista

Jiné významy 
 Ve starší literatuře se pod názvem Houška uvádějí lázně Houštka u Staré Boleslavi.

Podobné výrazy 
 Houska (rozcestník)

Reference